FNV est un sigle qui peut désigner :
 Federatie Nederlandse Vakbeweging, un syndicat  franco-néerlandais ;
 Fallout: New Vegas, un jeu vidéo Action-RPG sorti le .

nl:FNV